MCC steht für:
 China Metallurgical Group, chinesisches Bergbauunternehmen
 Mainzer Carneval Club, Mainzer Karnevalsverein
 Malabar Christian College, Hochschule in Calicut, Indien
 Marylebone Cricket Club, englischer Cricketclub
 Mathias Corvinus Collegium
 Mennonite Central Committee, internationales Hilfswerk der Mennoniten
 Mensurencorpsbuschenconvent, siehe Mensurconvent
 Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) gGmbH ist ein wissenschaftlicher Thinktank, der mit sich den Herausforderungen des Klimawandels und der Nutzung globaler Gemeinschaftsgüter befasst 
 Mesoscale Convective Complex, großräumiges Gewittersystem
 Methylcrotonoyl-CoA-Carboxylase, Enzym zum Abbau der Aminosäure Leucin
 Metropolitan Community Church, Dachorganisation von protestantischen Freikirchen
 Metropolitan Correctional Center, US-amerikanische Bundesgefängnisse
 Micro Compact Car, ehemaliger Automobilhersteller, siehe Smart (Automarke) #Gründung des Unternehmens
 Microcrystalline Cellulose, Hilfsstoff in der Pharmazeutischen Technologie, siehe Mikrokristalline Cellulose
 Millennium Challenge Corporation, Unternehmen zur Verwaltung des US-Entwicklungshilfefonds Millennium Challenge Account
 Mission Control Center, Flugüberwachungszentralen der Weltraumfahrt
 Mitsubishi Chemical Corporation, japanisches Chemieunternehmen
 Mobile Country Code, Länderkennung für die Adressierung von Mobilfunkstationen
 Mondragón Corporación Cooperativa, internationale Genossenschaft
 Motor Control Center, in der Regel ein normaler Leistungsverteiler (Motorabgänge, Umrichter etc.) – oft wird damit aber die Fertigung in Einschub- oder Stecktechnik gemeint.
 Mouvement des Citoyens pour le Changement (Bürgerbewegung für den Wandel), eine ehemalige belgische Partei, heute Mouvement Réformateur
 Mucociliar Clearance, Selbstreinigungsmechanismus der Bronchien, siehe Mukoziliäre Clearance
 Multiversion Concurrency Control, Konzept zum Ermöglichen konkurrierender Zugriffe auf dieselbe Datenbank
 Merchant category code, wird verwendet, um Unternehmen welche Kreditkarten akzeptieren nach der Art der von ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu kategorisieren
 MCC Aviation (ICAO-Code), südafrikanische Fluggesellschaft
 römische Zahlzeichenfolge für 1200
  Madras Christian College, Kunst- und Wissenschaftskolleg mit Sitz in Madras, Tamil Nadu, Indien.
mcc steht für:
 Bitur (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Papua-Neuguinea

Abkürzung